Kemény Simon (más névváltozatban Kamonyai Simon ?-1442) Hunyadi János katonája
 Kemény Simon (1633–1675), Kemény János erdélyi fejedelem és Kállay Zsuzsanna fia
 Kemény Simon (17. század) belső-szolnoki főispán
 Kemény Simon (1736–1799) alsó-fehéri és kolozsi főispán
 Kemény Simon (1774–1826) királyi táblaülnök, alsó-fehéri adminisztrátor
 Kemény Simon (1882–1945) költő, író, újságíró 
 Kemény Simon Erkel Ferenc befejezetlen operája